Plusieurs rues portent le nom de Gerrard Street à travers le monde, parmi lesquelles :
 Gerrard Street (Londres), une rue traversant les quartiers de Soho et de Chinatown à Londres, au Royaume-Uni.
 Gerrard Street (Toronto), une rue et le nom d'un quartier de la ville de Toronto, au Canada.